La Basketbol Süper Ligi 2016-2017 è stata la 51ª edizione del massimo campionato turco di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata appannaggio del .

Regular season

Play-off

Squadra vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP finali:  Bogdan Bogdanović,

Altri progetti

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2016
Pallacanestro nel 2017
2016-2017